De rode koningin (Asimov), een sciencefictionverhalenbundel uit 1977 van Isaac Asimov
 De rode koningin (Draulans), een toekomstroman uit 1994 van Dirk Draulans

Zie ook 
 Red Queenhypothese